Antônio Jussivan Alves dos Santos, mais conhecido como Alemão, é um assaltante brasileiro que ficou notoriamente conhecido por ter chefiado um dos maiores assaltos a banco do Brasil, o Assalto ao Banco Central do Brasil em Fortaleza em 2005. Apesar de ter sido preso, não revelou quem foram os financiadores do furto ao Banco Central.

Em 2011 o caso foi adaptado para o cinema com o filme Assalto ao Banco Central que foi dirigido pelo falecido diretor Marcos Paulo.

O Assalto ao Banco Central 
A quadrilha agiu com precisão e levou R$ 164,7 milhões. O crime aconteceu em agosto de 2005 e foi tão bem planejado que, mesmo depois de anos, ninguém sabe exatamente o que houve antes, durante e depois. Em maio de 2005, três meses antes da ação, os larápios alugam um imóvel a cerca de 80 m do Banco Central. Eles reformam a casa e criam uma empresa de fachada chamada Gramas Sintéticas.

Com conhecimento de engenharia e munidos de mapas dos sistemas subterrâneos de água, esgoto e telefone da região, eles começam a escavação. O túnel, com quase 80 m de comprimento e 70 cm de largura, foi construído a 4 m de profundidade e levou três meses para ficar pronto. Para evitar desabamentos, o túnel foi escorado com vigas de madeira e revestido de lonas de plástico.

Entre os dias 5 e 6 de agosto, com o banco fechado, os ladrões perfuraram o piso da caixa-forte, que ficava no térreo. Tinha 1,10 m de espessura e era reforçado com aço e concreto. Para não fazer barulho, eles usaram furadeiras, serras elétricas, maçaricos e alicates no lugar de explosivos.

Em poucas horas, os bandidos transportaram 3,5 toneladas de dinheiro. A polícia estima que o roubo tenha sido concluído entre as 10 horas da manhã e o meio-dia de sábado.

Dois meses depois do roubo, uma série de sequestros e mortes envolvendo parentes e acusados do roubo chamou a atenção da polícia. Agentes infiltrados entre os suspeitos descobriram a identidade dos chefes da quadrilha. Com isso, 26 das 36 pessoas envolvidas no assalto acabaram presas, mas apenas R$ 53 milhões foram recuperados.

Correm rumores por ai que os verdadeiros mentores do crime ainda estão soltos, pois seriam pessoas de grande poder aquisitivo relacionados a políticos, funcionários do banco central e policiais federais do alto escalão, o ''Alemão'' seria apenas um bode expiatório para que as investigações seguissem outros rumos e despistasse os verdadeiros mentores do crime.

Pena de Prisão 
Ao ser preso ele foi condenado a 49 anos de prisão em 2008, mas teve sua pena reduzida para 35 anos em 2012.

Ladrões do Brasil